Erik Sørensen kan henvise til:

Personer 
 Erik Sørensen (arkitekt) (1942-2013) – dansk arkitekt
 Erik Sørensen (bokser) (født 1916) - dansk bokser
 Erik Sørensen (borgmester) (født 1944) – dansk borgmester
 Erik Christian Sørensen (1932-2011) – dansk arkitekt
 Erik I. Sørensen (1909-1986) – dansk direktør
 Erik Lykke Sørensen (født 1940) – dansk tidligere fodboldlandsholdsspiller

Se også 
 Erik Sørensen Vin – dansk vingrossistfirma